Kazimierz Ostrowski (1669–1732) – polski filozof, jezuita, stryj stolnika Kazimierza Ostrowskiego
 Kazimierz Ostrowski (1710–1755) – podstoli i chorąży sieradzki, stolnik bielski, bratanek filozofa Kazimierza Ostrowskiego 
 Kazimierz Ostrowski (zm. 1781) – wojski większy rypiński, wojski dobrzyński
 Kazimierz Ostrowski (1848–1880) – polski rzeźbiarz 
 Kazimierz Ostrowski (1907–1999) – polski adwokat i działacz społeczny
 Kazimierz Ostrowski (1917–1999) – polski malarz
 Kazimierz Ostrowski (1921–2010) – polski histolog, członek PAN
 Kazimierz Ostrowski (1934–2022) – polski lekarz internista i diabetolog